Anidro é um termo geral utilizado para designar uma substância de qualquer natureza que não contém, ou quase não contém, água na sua composição. O termo ganha diferentes significados conforme trate-se de uma solução, de uma suspensão, de um cristal ou de um gás.

Um álcool com até 1% de água. também pode ser adicionado à gasolina para aumento da octanagem. Para se obter o álcool Anidro, o etanol 96° GL é tratado com a cal virgem - CaO - e, a seguir, destilado. A reação entre cal virgem e a água produz cal hidratada - Ca(OH)2 -, que não sai na destilação.

Em grande escala esta operação é realizada por destilação conjuntamente com benzeno.

Ver também: hidrato

Solventes 

Em muitos casos, a presença de água pode evitar de uma reação ocorrer, ou formar compostos indesejáveis. Para prevenir isto, solventes anidros devem ser usados quando realizam-se determinadas reações. Exemplos de reações que requerem o uso de solventes anidros são a reação de Grignard e a reação de Wurtz.

Solventes são comumente obteníveis na forma anidra por ebulição na presença de uma substância higroscópica; sódio metálico é um dos mais comuns metais usados. Outros métodos incluem a adição de peneiras moleculares ou bases alcalinas tais como o hidróxido de potássio ou o hidróxido de bário. Colunas de purificação de solventes (geralmente relacionadas à coluna de Grubbs) recentemente vieram a estar disponíveis, reduzindo os perigos (substâncias reativas com a água, calor) dos métodos clássicos de desidratação.

Determinados solventes, como o etanol, como formam azeótropos com a água, não podem ser levados ao estado anidro por simples destilação. Em pequena escala, sua desidratação pode ser feita pelo acréscimo de cal virgem (óxido de cálcio CaO) ao solvente, que o desidratará pela seguinte reação:

CaO + H2O  Ca(OH)2

Sendo o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) insolúvel no álcool, este é facilmente separado.

A obtenção em grande escala do etanol anidro, por outro lado, não é realizada por este processo, e sim, por destilação conjuntamente com hexano ou benzeno<ref>[http://209.85.207.104/search?q=cache:Bi1KaD0ezM4J:www.infoinvest.com.br/modulos/doc.asp%3Farquivo%3D08007074.WAN%26doc%3Dian480.doc%26language%3Dptb+etanol+anidro+produ%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=2&gl=br Etanol - Processo de Produção de Etanol - 'www.infoinvest.com.br]</ref>, sendo o primeiro preferido por sua  mais baixa toxicidade. Outros solventes tem sido utilizados, exatamente pela alta toxicidade do benzeno, incluindo cicloexano, diversas frações do petróleo e etileno glicol.

 Cristais iônicos 

Um exemplo de formação de anidro pode ser visto no sulfato de cobre (II). Se a água de cristalização é removida dos cristais azuis de sulfato de cobre pentahidratado, um pó branco (sulfato de cobre anidro) é formado.

A equação da desidratação do sulfato de cobre (II) penta-hidratado (CuSO4·5H2O) é a seguinte:

CuSO4·5H2O + Δ (calor) → CuSO4 + 5H2O

Outro exemplo é no aquecimento de sulfato de magnésio hepta hidratado, MgSO4·7H2O. Sob aquecimento, ele propicia a seguinte reação:

MgSO4·7H2O + Δ → MgSO4 + 7H2O

Gases

Algumas substâncias que existem como gases a condições normais de temperatura e pressão são comumente usadas como soluções aquosas concentradas. Para deixar claro que trata-se do gás a que se está se referindo, o termo anidro é colocado com o nome da substância:

 amônia gasosa geralmente refere-se amônia anidra para distinguir da amônia doméstica (ou amoníaco), a qual é um solução aquosa de hidróxido de amônio.

 cloreto de hidrogênio gasoso geralmente refere-se ao anidro'' par distingui-lo de sua forma mais comumente usada como solução em água a 37% em peso, o ácido clorídrico.

Ver também
Dessecação
Dessecante
Lista de dessecantes
Higroscopia
Técnicas sem ar

Compostos químicos